Il singolare del torneo di tennis Orange Prokom Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale Florian Mayer 7–6(5), 5–7, 6–4

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (campione)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Gastón Gaudio (secondo turno)
  Guillermo Coria (primo turno)

 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo(primo turno)
 Filippo Volandri (semifinali)
 Agustín Calleri (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2006
ATP Tour 2006